La Roca de Migdia és una muntanya de 899 metres que es troba al municipi de Mieres, a la comarca catalana de la Garrotxa.

Referències 

Muntanyes de Mieres